Сно́вка () — гидроним в Белоруссии:

 Сновка — река в Несвижском районе Минской области, левый приток Уши (притока Немана).
 Сновка — река в Стародорожском районе Минской области, правый приток Докольки.